Фондако деи Турки () — дворец в Венеции, расположен на Гранд-канале. Бывшее турецкое подворье.

История
thumb|275px| Фондако-деи-Турки, расположен в районе Санта-Кроче на правом берегу Гранд-канала в Венеции (Италия).
Здание с крытыми галереями построено в XIII веке в венето-византийском стиле. Дворец был построен в подражание наиболее роскошным средневизантийским зданиям Константинополя и, в свою очередь, явился прототипом для многих венецианских дворцов.

Название связано с турецкими купцами, которым здание сдавалось в наем в качестве склада и жилья.

Изначально дворец был во владении города и именно здесь принимали гостившего в Светлейшей императора Византии, а также многих других именитых гостей Венеции. После того, как дворцом долгое время владели различные богатые семьи Венеции, c 1621 до 1838 годов он стал собственностью турецкой общины.

Здание было полностью отреставрировано в XIX веке, и теперь в нем находится музей естественной истории Италии ().

См.также 
 Список дворцов Венеции

Ссылки 
 Fontego dei Turchi

Примечания 

Дворцы Венеции
Появились в XIII веке
Здания и сооружения Санта-Кроче